Deutschland (schip, 1866), een schip dat in 1875 verging op de Theems
 Deutschland (schip, 1900), een schip van de Hamburg-Amerika Linie, winnaar van de Blauwe wimpel
 Deutschlandklasse, een reeks van pantserschepen vanaf 1931
Deutschland (pantserschip), een schip uit 1931, eerste schip uit de Deutschlandklasse